Układ hybrydowy – Hybrydowy układ scalony (elektronika)
 Układ hybrydowy – Hybrydowy układ napędowy pojazdów

Zobacz też 
 napęd hybrydowy